Les épreuves de Tir à l'arc des Jeux mondiaux de 2022 ont lieu du 8 juillet au  à l'Avondale park de Birmingham.

Les épreuves non-olympiques figurent au programme à savoir le tir en campagne (arc classique et arc nu) et le tir à l'arc extérieur (arc à poulies).

Organisation 
Le tir à l’arc de campagne (field archery) est la discipline qui consiste à tirer sur des cibles circulaires fixes de différentes tailles, placées à des distances, hauteurs et angles variables sur un parcours dans un terrain naturel. Chaque tournoi oppose 12 archers.

Les critères de sélection sont :
 Une place pour le pays hôte (États-Unis).
 Une place pour le champion du monde de tir à l'arc en campagne 2018.
 Dix places sur la liste du classement final lors de l'épreuve mondiale de qualification 2021 qui s'est tenue lors des Championnats d'Europe en campagne 2021.

Un maximum d'une place de quota sera attribuée par pays et par catégorie à l'exception des places attribuées au pays hôte et au champion du monde qui sont exemptés du quota maximum.

Pour le tir à l'arc à poulies, chaque tournoi oppose 26 archers - si une fédération nationale aligne au moins un homme et une femme, le pays participe à l'épreuve mixte. Les critères de sélection sont :
 Dix sur la liste du classement final aux Championnats du monde de tir à l'arc 2021 en septembre 2021.
 Treize places attribuées lors des tournois continentaux de qualification (limité aux huit premières places du classement final).
 Trois aux Championnats d'Europe de tir à l'arc en 2021.
 Trois lors d'un tournoi de qualification asiatique en 2021.
 Trois au tournoi de qualification des Amériques à Medellin en 2021.
 Deux lors d'un tournoi de qualification africain en 2021.
 Deux archers les mieux classés de la liste de classement mondial d'une association membre d'Océanie au 31 décembre 2021
 Une place pour le pays hôte (États-Unis).
 Une place pour un para-athlète du pays hôte (États-Unis).
 Une place pour le para-athlète qui remporte la compétition individuelle ouverte à poulies aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 : He Zihao (CHN) et Phoebe Paterson Pine (GBR)

Résultats

Arc à poulies (tir en extérieur)

Hommes

Femmes

Mixte

Arc nu (tir en campagne)

Hommes

Groupe A

Groupe B

Femmes

Groupe A

Groupe B

Arc classique (tir en campagne)

Hommes

Groupe A

Groupe B

Femmes

Groupe A

Groupe B

Médaillés 
Hommes

Femmes

Mixte

Tableau des médailles

Références

Liens externes 
  Site officiel
 Livre des résultats 
 World games 2022 sur le site de la fédération internationale

Tir à l'arc aux Jeux mondiaux
Tir à l'arc